Насаждение — однородный участок леса.
 Защитные лесные насаждения
 Зелёные насаждения в городах.
 Многолетние насаждения сельскохозяйственных культур.